

Patronymie
 Adam McQuaid (1986-), est un joueur de hockey sur glace canadien ;
 Brad McQuaid (né vers 1968-2019), est un développeur américain de jeu vidéo ;
 Matt McQuaid (1995-), est un basketteur américain ;
 Mélanie McQuaid (1973-), est une triathlète canadienne professionnelle ;
 Patrick McQuaid (1949-), est un ancien coureur cycliste sur route irlandais.

Voir aussi 
 

Homonymie de patronyme